Provinz Cercado ist der Name folgender Provinzen:

 Provinz Cercado (Beni), Provinz im Departamento Beni, Bolivien
 Provinz Cercado (Cochabamba), Provinz im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Provinz Cercado (Oruro), Provinz im Departamento Oruro, Bolivien
 Provinz Cercado (Tarija), Provinz im Departamento Tarija, Bolivien